Ansari est un nom propre qui peut se référer à :

Patronyme 
 Anousheh Ansari (née en 1966), femme d'affaires irano-américaine, première femme touriste de l'espace ;
 Aziz Ansari (né en 1983), humoriste, acteur, producteur, réalisateur et écrivain américain ;
 Jabir ibn Abdullah al-Ansari, compagnon du prophète de l'islam Mahomet, figure de référence du chiisme ;
 Fahad Al Ansari (né en 1987), joueur de football koweïtien ;
 Fazlur Rahman Ansari (1914-1974), érudit islamique soufi et philosophe musulman indo-pakistanais ;
 Khawâdjâ Abdallâh Ansârî (1006-1089), juriste, exégète musulman, et historien afghan ;
 Mohammad Hamid Ansari (né en 1937), homme d'État indien, vice-président de la République de l'Inde de 2007 à 2017 ;
 Mohna Ansari, défendeuse népalaise des droits de l'homme et de la femme ;
 Oumayr ibn Sad al-Ansari, compagnon de Mahomet ;
 Siamak Ansari (né en 1969), acteur et réalisateur iranien de télévision.

Voir aussi 
 Le Ansari X Prize, anciennement X Prize, rebaptisé à la suite d'un don par Anousheh Ansari et son beau-frère Amir Ansari, un prix d'astronautique remporté en 2004 ;
 Zakariyya al-Ansari (1420-1520), savant musulman.